Heisenstein ist der Ortsname von

 Heisenstein (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Heisenstein (Eckersdorf), Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern